Радиссон ():

Топонимы

Канада 
 Радиссон — населенный пункт квебекского муниципалитета Жамези, регион Север Квебека.

Фамилия 
 Радиссон, Пьер-Эспри (1636—1710) — французский исследователь и мехоторговец.

Прочее 
 Radisson Blu Hotel — гостиница в Таллине.
 Radisson Blu Hotel Olümpia — гостиница в Таллине.
 Radisson Blu Iveria Hotel — гостиница в центре Тбилиси.
 Radisson Hotels & Resorts — международная гостиничная сеть, состоящая из 451 отелей в 73 странах мира.
 Radisson SAS — прежнее название небоскрёба Opera в Екатеринбурге.